La liste ci-dessous présente le classement des pays par production d'uranium en 2014. Les données sont en tonnes d'uranium. Certains pays ne sont pas présents dans la liste.

Production d'uranium 
L'uranium est produit par de nombreux pays en particulier en Amérique du Nord et en Asie. Les principaux producteurs sont le Kazakhstan, le Canada, l'Australie et la Namibie qui représentent près de 80 % de la production mondiale.

L'évolution des productions d'uranium par pays producteur entre 2003 et 2019 est, selon les statistiques de l'Association nucléaire mondiale, la suivante.

Notes et références

Articles connexes 

Production de pétrole
Économie internationale
Mine d'uranium
Liste en rapport avec l'énergie